Mandan steht für:

 Mandan (Volk), ein ursprünglich halbnomadisches indianisches Volk Nordamerikas
 Mandan (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mandan (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten

Mandan ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Mandan (1932–2018), US-amerikanischer Schauspieler